św. Maksym z Aleksandrii (zm. 282) – biskup Aleksandrii
 św. Maksym z Jerozolimy (zm. 350) – biskup Jerozolimy
 św. Maksym z Turynu (zm. między 408 a 423) – biskup Turynu, jeden z ojców Kościoła
 św. Maksym Wyznawca (ok. 580-662) – mnich, teolog
 św. Maksym Moskiewski (zm. 1434) – święty prawosławny
 św. Maksym Brankowicz (1462-1516) – prawosławny biskup wołoski
 św. Maksym Grek (ok. 1475-1556) – mnich prawosławny
 św. Maksym Gorlicki (1886-1914) – kapłan prawosławny, męczennik

Zobacz też: Błogosławiony Maksym